Alisa steht für:

 eine Telenovela im ZDF, siehe Alisa – Folge deinem Herzen
 ein russischer Spielfilm aus dem Jahr 2007, siehe Alisa, das Meermädchen
 ein weiblicher Vorname, siehe Alisa (Vorname)

Siehe auch:
 Alisha
 Alissa
 Elisa